Uncharted — может означать:

 Uncharted — серия компьютерных игр для игровых консолей PlayStation.
 Uncharted: Drake’s Fortune (2007)
 Uncharted 2: Among Thieves (2009)
 Uncharted 3: Drake’s Deception (2011)
 Uncharted 4: A Thief’s End (2016)
 Uncharted — фанатский короткометражный фильм 2018 года
 Uncharted — музыкальный хит-парад журнала Billboard.
 Uncharted: Golden Abyss — компьютерная игра 2011 года.
 Uncharted: Fight for Fortune — игра, в жанре карточной стратегии.

См. также 
 Анчартед: На картах не значится — художественный фильм 2021 года, основанный на серии игр Uncharted.